Uomini duri (Tough Guys) – film del 1974 diretto da Duccio Tessari
 Due tipi incorreggibili (Tough Guys) – film del 1986 diretto da Jeff Kanew